Odostomia abbotti är en snäckart som beskrevs av Olsson och McGinty 1958. Odostomia abbotti ingår i släktet Odostomia och familjen Pyramidellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
abbotti